El Zapotillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Zapotillo, Jalisco, ort, Ayutla, 
 El Zapotillo, Oaxaca, ort, Ánimas Trujano, 
 El Zapotillo, Veracruz, ort, Tierra Blanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar